Het mannen enkelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 1992 werd gewonnen door Alan Budikusuma

Medaillewinnaars

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Mannen enkelspel